Der 10. grönländische Landesrat hielt fünf Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 10 gronlandischen Landesrats
10